Grodzie ist ein polnischer Ortsname:
 Grodzie (Braniewo) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Grodzie (Rozogi) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rosengarten, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Grodziec